Shankland ist der Familienname folgender Personen:

 Lawrence Shankland (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Samuel Shankland (* 1991), US-amerikanischer Schachmeister